Сухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Сухин, Александр Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Сухин, Валерий Яковлевич (род. 1943) — советский и российский дипломат.
 Сухин, Дмитрий Евгеньевич (род. 1995) — российский регбист.
 Сухин, Игорь Георгиевич (род. 1953) — советский шахматист, кандидат педагогических наук, член Союза писателей России, методолог шахматного образования.
 Сухин, Семён Захарович (1905—1971) — Герой Советского Союза.
 Сухин, Юрий Сергеевич (род. 1930) — министр автомобильного транспорта РСФСР в 1983—1990 годах.

См. также